L'Établi, livre autobiographique de Robert Linhart ;
 L'Établi (film) de Mathias Gokalp sorti en 2023, adaptation du livre de Linhart.